

Оушен-Гроув — переписна місцевість, штат Массачусетс
 Оушен-Гроув — переписна місцевість, штат Нью-Джерсі